Кипърска първа дивизия 1956/57 е двадесети шампионат по футбол на Кипър. Групата е съставена от 9 отбора. През този сезон няма изпадащ, след споразумение между отборите и преди предстоящото увеличаване на 10 отбора. Шампион е тима на Анортозис.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Таблица с резултати

Бележки 
 Кипър - Списък с класирания (RSSSF)

Първенство на Кипър по сезони